Le patronyme néerlandais Beyaert renvoie a priori vers une profession (du :nl:beiaardier : joueur de carillon).

Une deuxième origine supposée est le patronyme .

Dans le nord des Pays-Bas, ce patronyme peut se décliner avec le -ij- au lieu du -y- : Beijaert.

Patronyme

Beyaert
Henri Beyaert (1823-1894), architecte belge flamand.
José Beyaert (1925-2005), coureur cycliste français.
 José Beyaert, joueur de dames français.

Patronyme flamand